phpList est un logiciel open-source de gestion de liste de diffusion de courrier électronique (mailing list en anglais). Il est écrit en PHP et utilise une base de données MySQL pour stocker les informations. phpList est placé sous la licence GPL, distribué gratuitement, et sponsorisé par Tincan.

Présentation 
Ce logiciel permet de gérer en ligne une base de données pour effectuer du publipostage, c’est-à-dire l’envoi massif de courriers électroniques à des listes d’abonnés. Les abonnés s’inscrivent par une interface web à une ou plusieurs listes et fournissent toutes sortes de renseignements qui leur ont été demandés lors de leur inscription (pays de résidence, nourriture préférée, date de naissance, langue maternelle…). La liste des renseignements demandés est établie par les administrateurs et peut être modifiée à tout moment. Ces renseignements peuvent ensuite être exploités pour des envois de courriers électroniques ciblés : l'envoi d'un message peut être limité aux abonnés répondant à certains critères choisis.

phpList suit l’envoi des messages, de manière que le même abonné ne reçoive pas le même message deux fois, même si le même message est renvoyé à la même liste ou à 200 autres listes. L’envoi des messages peut également être suivi de façon détaillée, abonné par abonné, et le logiciel indique qui a reçu quel message à quelle date, les cas où les messages ont été renvoyés (bounce), que les messages ont été ouverts, s’ils ont été réacheminés à d’autres personnes, etc.

Un message peut comporter du HTML, et des renseignements dynamiques tirés des renseignements fournis par les abonnés peuvent être inclus. Les messages sont ainsi personnalisés très aisément. Des données tirées d’un flux RSS, et des URL personnalisées pour chaque abonné, peuvent également être inclus dans les messages. La base de données peut être importée et exportée au format CSV pour être exploitée dans un tableur.

phpList est actuellement disponible en anglais, français, italien, espagnol, portugais, allemand, néerlandais, danois, suédois, polonais, hongare, persan, chinois, japonais et vietnamien. L'interface web publique utilisée pour les inscriptions est disponible en 29 langues. La documentation (en anglais) détaille les fonctionnalités du logiciel. Elles sont notamment adaptées aux services de communication clients des entreprises commerciales qui gèrent des listes de plusieurs dizaines de milliers de courriers électroniques : l’envoi des messages peut être réglé de façon que le serveur SMTP ne souffre pas d’un bourrage de courriers électroniques. Plusieurs administrateurs peuvent gérer des listes distinctes, des pages d’inscriptions distinctes, etc., tout en partageant la même base de données.

Ce logiciel est comparable à Mailman ou Sympa, qui gèrent également des listes de diffusion à grande échelle, mais il y a 2 différences majeures. phpList n’est destiné qu’au publipostage, pas à la discussion: les personnes qui s’abonnent à une liste reçoivent des messages de la liste, elles ne peuvent pas répondre à la liste. Contrairement aux listes de discussion, phpList permet d’envoyer des messages à une partie des abonnés d’une liste, en fonction de critères complexes déterminés par l’administrateur.

Ce logiciel est utile pour tous ceux qui veulent gérer une base de données qui soit autre chose qu’une simple collection de courriers électroniques. phpList permet des envois ciblés avec l’utilisation de critères parfois très complexes. C’est un outil utile pour faire des campagnes d’information pour les grosses entreprises, les associations, ou les petits projets avec un large public.

Notes et références 

  Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article phpList par YannB, publié sous double licence Creative Commons BY-SA et GNU Free Documentation License, sur Framasoft.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de distribution de courrier électronique
 PHP
 Open-source

Bibliographie

Liens externes 
 Site officiel de phpList
 phpList sur framasoft

Logiciel écrit en PHP
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel du projet GNU
Logiciel de courrier électronique
Produit lancé en 2000